Edward Finch peut faire référence à :

Politiciens
Edward Finch (c. 1697–1771), diplomate et homme politique britannique
Edward Finch (1756–1843), général britannique et député pour Cambridge
Edward C. Finch (1862–1933), homme politique américain
Edward R. Finch (1873–1965), avocat et homme politique américain

Autres
Edward Finch (1664–1738), compositeur anglais
Edward Finch (fl. 1630–1641), ecclésiastique